McHugh ist der Familienname folgender Personen:

 Aidan McHugh (* 2000), schottischer Tennisspieler
 Caitlin McHugh (* 1986), US-amerikanische Schauspielerin und Model
 Carl McHugh (* 1993), irischer Fußballspieler
 Christopher McHugh (* 1989), australischer Beachvolleyballspieler
 David McHugh (* 1941), US-amerikanischer Komponist und Hochschullehrer
 Francis Paul McHugh IMC (1924–2003), Prälat von Itacoatiara
 Frank McHugh (1898–1981), US-amerikanischer Film- und Theaterschauspieler
 Jason McHugh (* 1968), US-amerikanischer Fernsehproduzent und Schauspieler
 Jimmy McHugh (1894–1969), US-amerikanischer Komponist
 John M. McHugh (* 1948), US-amerikanischer Politiker
 Leo McHugh Carroll (* 2000), US-amerikanischer Schauspieler
 Lia McHugh (* 2005), US-amerikanische Schauspielerin
 Lisa McHugh (* 1988), irische Country-Sängerin
 Matthew F. McHugh (* 1938), US-amerikanischer Politiker
 Maureen F. McHugh (* 1959), US-amerikanische Science-Fiction-Autorin
 Mike McHugh (* 1965), US-amerikanischer  Eishockeyspieler
 Paul McHugh (* 1967), britischer Radsportler
 Robert McHugh (* 1991), schottischer Fußballspieler
 Terry McHugh (* 1963), irischer Speerwerfer und Bobfahrer

Siehe auch:
 MacHugh